Stockyard Creek ist der Name folgender Flüsse in Australien:
 Stockyard Creek (Victoria)
 Stockyard Creek (Ashburton River), Nebenfluss des Ashburton River (Indischer Ozean), Westaustralien
 Stockyard Creek (Barcoo River), Nebenfluss des Barcoo River, Queensland
 Stockyard Creek (Basalt River), Nebenfluss des Basalt River, Queensland
 Stockyard Creek (Davis River), Nebenfluss des Davis River (Oakover River), Westaustralien
 Stockyard Creek (East Hodgkinson River), Nebenfluss des East Hodgkinson River, Queensland
 Stockyard Creek (Gilbert River), Nebenfluss des Gilbert River (Golf von Carpentaria), Queensland
 Stockyard Creek (Macleay River), Nebenfluss des Macleay River in New South Wales, Australien
 Stockyard Creek (Victoria River), Nebenfluss des Victoria River (Joseph Bonaparte Gulf), Northern Territory